Heising ist der Name folgender Orte:

 Heising (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Heising (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Heising (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Heising, Ortsteil von Strassen (Tirol)

Heising ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Heising (1857–1929), deutscher Landrat
 Alexander Heising (* 1967), deutscher Archäologe
 Bernhard Heising (1865–1903), deutscher Bildhauer
 Ferdinand Heising (1859–1914), deutscher Landrat und Regierungsrat
 Günther Heising (1919–1988), deutscher Schauspieler
 Heinrich Heising (1885–1953), deutscher Verwaltungsjurist und Finanzgerichtspräsident
 Johannes Heising (1927–2010), (kirchlicher Name: Alkuin Heising) 1967–1968 Abt der Benediktiner-Abtei Michaelsberg
 Ludwig Ferdinand Friedrich von Heising (1738–1809), königlich preußischer Generalleutnant
 Otto Schulz-Heising (1901–1966), deutscher Puppenspieler 
 Ulrich Heising (1941–2013), deutscher Theaterregisseur und Filmregisseur

Siehe auch:
 Heisig, Helsing